Нагарканда:
 Нагарканда — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Нагарканда — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Фаридпур.